Георгий Семёнович Федоренко (08.02.1906 — 08.03.1969) — советский военачальник, военный лётчик, участник Советско-японской войны, командир 32-й истребительной авиационной дивизии во время Советско-японской войны, командир 78-го истребительного авиационного корпуса, командующий 42-й воздушной истребительной армией ПВО, генерал-лейтенант авиации (04.02.1944).

Биография 
Георгий Семёнович Федоренко родился 8 февраля 1906 года селе Ильино Усовской волости Велижского уезда Витебской губернии  (ныне  Псковской области). Русский.

В Красной армии с октября 1928 года. Окончил полковую школу 4-го Украинского полка войск ОГПУ в Харькове в 1929 году, 7-ю военную школу летчиков в Сталинграде в 1932 году, авиационный факультет Высшей военной академии Генерального штаба имени К. Е. Ворошилова в 1949 году.

После окончания в Сталинграде 7-й военной школы летчиков в 1932 году оставлен в ней инструктором. В октябре 1933 года переведен в 117-ю истребительную авиаэскадрилью в Люберцы, где проходил службу старшим летчиком, командиром звена и отряда. В феврале 1935 года направлен летчиком-испытателем на завод № 38 имени Курчевского. Через год вернулся в 117-ю истребительную авиаэскадрилью. В октябре 1937 года вместе эскадрильей перебазировался на Дальний Восток в состав ВВС Особой Краснознамённой Дальневосточной армии (ОКДВА).

С июня 1938 года Г. С. Федоренко служил в 40-м истребительном авиационном полку ВВС ОКДВА в должностях командира эскадрильи и помощника командира полка. С ноября 1938 года — командир 48-го истребительного авиационного полка, с конца 1940 года — командир 304-го истребительного авиационного полка.

С началом войны продолжал командовать этим полком. С марта 1942 года вступил в командование 32-й истребительной авиационной дивизией. С августа 1942 года дивизия вошла в состав 9-й воздушной армии. Дивизия выполняла задачи по прикрытию воздушных границ СССР на Дальнем Востоке. С 30 апреля по 17 июля 1944 года полковник Г. С. Федоренко проходил боевую стажировку в 302-й истребительной авиационной дивизии 5-й воздушной армии 2-го Украинского фронта в должности командира дивизии. В течение 21 суток находился на КП стрелковых соединений, занимался наведением истребителей на воздушные цели. По возвращении со стажировки вновь вступил в командование дивизией.

В ходе Советско-японской войны дивизия в составе 9-й воздушной армии 1-го Дальневосточного фронта принимала участие в Харбино-Гиринской наступательной операции. Её части сопровождали бомбардировщики для нанесения ударов по военным объектам противника в районах Чанчунь и Харбин, осуществляли авиационную поддержку войск 1-й Краснознаменной и 5-й армий при прорыве обороны противника, содействовали войск фронта в овладении Хутоуским и Дуннинским укрепрайонами и разгроме муданьцзянской группировкой противника.

За образцовое выполнение заданий командования в боях против японских войск на Дальнем Востоке при форсировании реки Уссури, прорыве Хутоуского, Мишанського, Пограничненского и Дунненского укрепленных районов, овладении городами Мишань, Гирин, Яньцзи, Харбин и проявленные при этом доблесть и мужество 32-я истребительная авиационная дивизия Приказом Народного комиссара обороны СССР № 0165 от 28 сентября на основании Указа Президиума Верховного Совета СССР от 19 сентября 1945 года награждена орденом «Красного Знамени» и объявлена благодарность.

Всего за время Советско-японской войны дивизией выполнено 634 боевых вылетов, сбито 2 самолёта в воздухе, потеряно 3 лётчика и 7 самолётов.

После войны генерал-майор авиации Г. С. Федоренко продолжал командовать дивизией. 23 декабря 1948 года награждён Орденом Государственного флага 2 степени Корейской народной республики. С февраля 1947 года по март 1949 года учился в Высшей военной академии Генерального штаба имени К. Е. Ворошилова, по окончании которой командовал 78-м истребительным авиационным корпусом ПВО, с февраля 1952 года — 42-й воздушной истребительной армией ПВО. С февраля 1954 года по июнь 1954 года генерал-лейтенант авиации Г. С. Федоренко состоял в распоряжении командующего войсками ПВО страны, затем назначен в инспекцию ПВО страны на должность генерал-инспектора истребительной авиации и радиотехнической службы. С марта 1955 года — генерал-инспектор Инспекции истребительной авиации Главной инспекции МО СССР, с июня 1956 года — первый заместитель командующего Северо-Кавказской армией ПВО. В сентябре 1956 года назначен заместителем начальника кафедры ПВО Высшей военной академии Генерального штаба. В сентябре 1960 года уволен в отставку.

Умер 8 марта 1969 года в Москве, похоронен на Ваганьковсом кладбище.

Награды 
 Орден Ленина;
 2 ордена Красного Знамени;
 2 Ордена Красной Звезды;
 медали;
 Орден Государственного флага 2 степени (Корейская Народно-Демократической Республика).

См. также 
 Сталинградское военно-авиационное училище лётчиков
 48-й истребительный авиационный полк
 304-й истребительный авиационный полк
 32-я истребительная авиационная Краснознамённая дивизия
 42-я воздушная истребительная армия ПВО
 Орден Государственного флага
 Военная академия Генерального штаба Вооружённых сил Российской Федерации

Примечания

Литература

Ссылки 
 Награды героя. Сайт «Память народа»
 Наградной лист на орден Красного Знамени. Сайт «Память народа»
  Наградной лист на орден Красной Звезды. Сайт «Память народа»
 Могила героя на Ваганьковском кладбище
 Страница Героя. Сайт «Бессмертный полк»

Выпускники Военной академии Генерального штаба
Командующие воздушными армиями СССР
Лётчики Великой Отечественной войны
Командиры дивизий в Великой Отечественной войне
Участники советско-японской войны (СССР)
Выпускники Сталинградской военной авиационной школы пилотов
Похороненные на Ваганьковском кладбище